Sarbia ist der Name mehrerer Orte:

Sarbia (Krosno Odrzańskie), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Krosno Odrzańskie, Powiat Krośnieński (Krosno Odrzańskie), Woiwodschaft Lebus, Polen
Sarbia (Kołobrzeg), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern
Sarbia (Czarnków), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Czarnków, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
Sarbia (Duszniki), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Duszniki, Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
Sarbia (Mieścisko), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Mieścisko, Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
Sarbia (La Spezia), eine Fraktion der Gemeinde La Spezia in Ligurien, Italien

siehe auch Sarabia und Sarabbia